L’accalmie du vent est une baisse sensible de la vitesse du vent.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 glossaire de la météorologie

Vent